Церква святителя Миколая Чудотворця — парафія і храм Бучацького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Осівці Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Дерев'яний храм у центрі села збудовано у 1796 році. Він оточений старими липами, з дзвіницею. Навесні 1925 року стару святиню розібрали і на її місці розпочали мурувати нову. Навесні 1927 року роботи завершили. Під час Великої Вітчизняної війни перекриття храму зруйнували. Після війни його накрили і перетворили на зерносклад.

У 1989 році на храмовий празник відбулося відкриття святині. Храм освятив владика Лазар.

Перекривали храм Петро Мариняк та Василь Канак. Львівський архітектор виготовив іконостас і жертовник. Усі дерев'яні роботи виконали Смертюк Йосиф та Яцишин Василь, а зварювальні — Петро Кулина. Купол зробив Петро Кафтан; Григорій Шпак, Василь Канак та Йосиф Смертюк найбільше долучилися до побудови каплички на території храму. Згодом художні роботи виконали Богдан Хімій та Михайло Товпига.

Парохи 
 о. С. Кузик (до 1920),
 о. Володислав Гнатів,
 о. Ярослав Ясній.

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Осівці (Чортківський район)
Церкви Святого Миколая
засновані в Україні 1796
Культові споруди, побудовані 1796